Répino (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Répino (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia